Dampfbläser bezeichnet:

 den Hilfsbläser bei einer Dampflokomotive
 eine Figur in Menschengestalt, die (Wasser)dampf ausstößt, siehe Püsterich

